Максвелл Тайлер Фридман (, ) — американский рестлер, более известный под именем Максвелл Джейкоб Фридман (, MJF), в настоящее время выступает в All Elite Wrestling (AEW), где является действующим чемпионом мира AEW и держатель четырех бриллиантовых колец Dynamite.

Ранее он выступал в Major League Wrestling (MLW), где является бывшим командным чемпионом мира MLW, а также первым мировым чемпионом MLW в среднем весе. Покинул MLW в январе 2020 года. Фридман также работал на американской независимой сцене, наиболее заметен в Combat Zone Wrestling (CZW), где является бывшим однократным мировым чемпионом CZW в тяжёлом весе и двукратным Wired-чемпионом CZW.

Ранняя жизнь 
Фридман родился в семье американских евреев. В 2014 году Окончил Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy High School в Плейнвью, Нью-Йорк. Был членом футбольной и плавательной команды, часто щеголяя своей футболкой в бассейне во время соревнований по плаванию. Во время своего выпускного года он был назван почётным упоминанием, всего графство, за футбол. Он также выиграл титул короля выпускного вечера вместе со своей тогдашней подругой, Дженнифер Уэстон, которая выиграла титул королевы выпускного вечера. Он недолго учился в Хартвикском колледже.

В 2001 году Фридман появился в эпизоде шоу Рози О’Доннелл, спев «You Are My Sunshine» после того, как его родители представили запись, где он поёт её, поедая грушу. После того, как видео его выступления вновь появилось в 2019 году, Фридман (в образе) сначала отрицал своё появление, прежде чем признать его, заявив, что О'Доннелл пыталась цепляться за свою угасающую звезду и что у него «не хватило духу» сказать Бритни Спирс (которая появилась в том же эпизоде), что она «плохая певица».

Карьера в рестлинге

Ранняя карьера 
В феврале 2015 года Фридман прошёл обучение у Курта Хоукинса и Пэта Бака и дебютировал на ринге в их профессиональной академии рестлинга в Хиксвилле, штат Нью-Йорк. Он также выступал за Combat Zone Wrestling и Five Borough Wrestling в течение своего дебютного года и продолжал появляться в многочисленных промоушинах по всему Северо-Восточной независимой реслинг сцене. В апреле 2015 года WWE загрузила на своём YouTube-канале запись Фридмана для WWE Tough Enough.

Combat Zone Wrestling (2015—2018) 
С 2015 года Фридман выступал в нескольких шоу CZW Dojo Wars с новым рингнеймом Пит Лайтнинг, обычно в командных матчах с Хоусом Блейзером и Пенелопой Форд. В выпуске CZW Dojo Wars от 7 сентября 2016 года он вернулся к своему предыдущему рингнейму Максвелл Джейкоб Финштейн, и войдя турнир Dramatic Destination Series. 13 мая 2017 года на турнире CZW Wired Фридман победил Джонни Юму и выиграл чемпионство CZW Wired Championship. Позже выиграл свою первую титульную защиту в CZW EVILution, победив Тревора Ли. Он успешно сохранил титул в дальнейших одиночных матчах против Майка Дель, Джона Сильвера и Эйса Ромеро. 14 октября в CZW The Wolf of Wrestling Фридман проиграл титул чемпиона CZW Wired Джоуи Джанеле. Два месяца спустя в CZW Cage of Death 19 Фридман вернул себе титул после победы над Джанелой в матче-реванше.

Фридман вернулся 10 февраля 2018 года на CZW Nineteen, где выиграл баттл-роял из 27 человек, став претендентом номер один на чемпионство мира CZW в тяжёлом весе. В тот же день он также успешно защитил титул чемпиона CZW Wired против Алекса Колона. Он был последним чемпионом Wired, прежде чем вакантировать титул 14 апреля в CZW Best Of The Best 17. Там победил Рики Шейна Пейджа, впервые выиграв Мировое чемпионство CZW в тяжёлом весе.

Major League Wrestling

World Middleweight Champion (2017—2018) 

5 сентября 2017 года стало известно, что Фридман подписал контракт с Major League Wrestling (MLW), и появиться на шоу MLW One Shot, выступая в матче против Джимми Юта, который Фридман выиграл. Затем Фридман стал бы членом ростера MLW, продолжая свою победную серию против Джоуи Райана на шоу MLW Never Say Never. 11 января 2018 года MJF потерпел своё первое поражение в MLW против Броди Кинга на шоу Zero Hour. Затем он принял участие в турнире за вакантный титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Road To The World Championship, проиграв в первом раунде британскому рестлеру Джимми Хэвоку. На Spring Break. Фридман должен был победить Ланса Аноа’и. Он сделал свой Фьюжн-дебют на эпизоде 11 мая, победив Фреда Йехи. Продолжая свой успех с расстроенной победой над Монтелем Вонтавиусом Портером на Intimidation Games.

29 июля MJF победил Джоуи Райана, став первым в истории Мировым чемпионом MLW в среднем весе на специальном турнире Battle Riot. Позже тем же вечером MJF участвовал в одноимённом матче в качестве участника № 38 и был выкинут победителем Battle Riot Томом Лоулором. На эпизоде Fusion 10 августа MJF впервые защитил свой титул против Джоуи Джанелы в матче удержание где угодно, который он сохранил после того, как экранная подруга Джанелы Ария Блейк хиллтурнулась на Джанеле, ударив его бутылкой по голове. Это привело к тому, что Блейк стала валетом MJF. В эпизоде Fusion 21 сентября MJF и Блейк победили Джоуи Райана и Таю Валькирию в межгендарном командном матче.На эпизоде Fusion 9 ноября MJF совершил свою вторую защиту титула Мирового чемпиона MLW в среднем весе, где он успешно защитив титул против Джейсона Кейда и Джимми Юты в трёхстороннем матче на выбывание. 25 ноября Фридман сообщил, что перенёс операцию на переломе локтевого сустава со сроком восстановления 4-6 недель. Позже MLW объявила, что чемпион в среднем весе Фридман был лишён из-за того, что он не был очищен вовремя для своей запланированной защиты титула на эпизоде MLW live Fusion 14 декабря.

Династия (2019—2020) 
 
16 февраля 2019 года на эпизоде Fusion MJF вернулся после своей травмы, где он неудачно бросил вызов новому чемпиону Тедди Харту за мировое чемпионство MLW в среднем весе. После матча Ричард Холлидей присоединился к MJF избивать Харта. В результате сформировал команду под названием «Династия» и начал враждовать с Основанием Харта. Вскоре к ним присоединился вновь прибывший Александр Хаммерстоун. Позже он выиграл мировое командное чемпионство MLM с Ричардом Холлидеем в составе Династии.

В январе 2020 года он покинул промоушен.

All Elite Wrestling (AEW) (2019 — настоящее время)

Непобежденный стрик (2019-2020)
[[File:MJF AEW Dynamite October 2019.jpg|thumb|left|MJF на одном из эпизодов AEW Dynamite в 2019 году]]
7 января 2019 года было объявлено, что Фридман подписал контракт с промоушеном All Elite Wrestling (AEW) cо сроком на пять лет.  И свой дебют он совершил в качестве хилла на пре-шоу pay-per-view Double or Nothing для участия за первое претенденство на мировой титул AEW в баттл роял-матче  Casino Battle Royale. В итоге он продержался до двух последних участников, пока его не выбил победитель битвы Адам Пейдж.  На шоу Fyter Fest прошедшего в июне 2019 года, Фридман выступал в четырехстороннем матче против Пейджа, Джимми Хэвока и Джангл Боя, который тоже выиграл Пейдж.  На следующем месяце на шоу Fight for the Fallen он объединился в команду с Шоном Спирсом и Сэмми Геварой, победив Хэвока, Дарби Аллина, и Джоуи Джанела в командном матче из шести человек. 

2 октября на первом эпизоде "Динамита" Фридман победил Брэндона Катлера по болевому.  Затем на следующей неделе на Dynamite Фридман вмешался в атаку со стороны своего "лучшего друга" Коди против Внутреннего Круга (англ. The Inner Circle), атаковав Сантану и Ортиса стальным стулом, который, казалось бы, становясь фейсом.  Но на Full Gear  сопровождая Коди в его матче за Мировое Чемпионство AEW против Криса Джерико. Где в итоге Коди проиграл титульный матч после того, когда он выбросил на ринг полотенце, в моменте когда он был скручен в захвате Liontamer (вариация Бостонского Краба) и в результате из-за предматчевого соглашения, Коди больше никогда не разрешалось снова участвовать в матчах за Мировое Чемпионство AEW. После матча MJF хиллтернулся на Коди, нанеся ему удар ниже пояса, и ушел.  Вскоре после этого MJF нашел себе телохранителя в лице дебютирующего Уордлоу. На эпизоде "Динамита" от 20 ноября MJF и Адам Пейдж станут двумя последними участниками в инаугурационном баттл роял-матче "Dynamite Dozen Battle Royale".  Позже эти двое встретятся в одиночном матче на следующем эпизоде Dynamite, который выиграет MJF. Затем Даймонд Даллас Пейдж (ДДП) наградит его бриллиантовым кольцом Dynamite в качестве приза за победу над Пейджем.  15 января 2020 года на шоу Bash at the Beach MJF объединился с Мясником и Блейдом, дабы победить ДДП, Дастина Роудса и Кью. Tи. Маршалла.  Далее MJF разжигает фьюд с Коди и выдвинув три условия, которым Коди должен следовать, чтобы выиграть матч против него на Revolution, которые включали в себя не прикасаться к нему до тех пор, пока матч не состоится, встретиться с Уордлоу в матче в стальной клетке и получить десять ударов плетью от MJF в прямом эфире.  На эпизоде "Динамита" от 5 февраля Коди получил десять ударов плетью от MJF, включая один от Уордлоу.  Затем Коди победил Уордлоу в первом матче в стальной клетке в истории промоушена AEW на эпизоде Dynamite от 19 февраля, чтобы сделать матч против MJF на Revolution официальным.  На Revolution, MJF победил Коди удержав его после того, как ударил его по лицу бриллиантовым кольцом Dynamite.  Затем MJF вступит во вражду с Джангл Боем, победив его на Double or Nothing скрутив его.  В эпизоде Dynamite от 27 мая MJF безуспешно сразится в баттл-рояле с Коди за титул чемпиона AEW TNT, будучи выбитым Джангл Боем. На шоу Fyter Fest MJF и Уордлоу потерпели поражение от Джангл Боя и Лучазавра. Затем он перешел к вражде с Джоном Моксли, проводя кампанию против его чемпионского рейна  и постановив, что фанаты заслуживают лучшего чемпиона.  5 сентября они встретились на All Out, где MJF потерпел поражение, что стало его первым поражением в одиночном поединке.

Внутренний Круг (The Inner Circle) (2020–2021)
28 октября на эпизоде Dynamite Крис Джерико и MJF договорились сразиться друг с другом на шоу Full Gear во время конфронтационной на "Встречи в ратуше" () с Эриком Бишоффом.  Если MJF победит Джерико, то он присоединится к  его группировке Внутренний Круг ().  На прошлой неделе Джерико и MJF приняли участие в сегменте под названием "Le Dinner Debonair", где он и Джерико на встрече во время ужина со стейками,   исполнили модифицированную версию песни "Me and My Shadow".  Позже журналист Уэсли Моррис назовет это выступление одно из "лучших выступлений 2020 года" в статье, опубликованной в ежедневной газете New York Times.  На Full Gear, MJF, вместе с Уордлоу, стали новыми членами группировки Внутренний круг после того, как он удержал Джерико на данном шоу.  На эпизоде Dynamite от 11 ноября MJF впервые появился в качестве члена Внутреннего круга, где он произнес речь, рассказывающую о трудностях, которые он преодолел, чтобы продвинуться так далеко в рестлинге, а затем устроили неожиданную вечеринку по случаю дня рождения Джерико, лидера группировки, которая включала бесплатные билеты в Лас-Вегас и зажигательное исполнение "Happy Birthday" для толпы.  2 декабря, на шоу Winter Is Coming, MJF снова стал претендентом номер один за бриллиантовое кольцо Dynamite после того, как он и Орандж Кэссиди стали победителями второго баттл-рояла Dynamite Dozen, оставшись двумя последними участниками на ринге.  9 декабря на эпизоде "Динамит" MJF выиграл свое второе бриллиантовое кольцо после того, как удержал Кэссиди. 

На эпизоде "Динамит" от 20 января 2021 года был объявлен  командный баттл-роял на шоу Beach Break, победители которого получат титульный матч за Мировые командные чемпионства AEW против "Янг Бакс" (Мэтт Джексон и Ник Джексон) на шоу Revolution. В командном баттл-рояле Янг Бакс тоже принимали участие, и если бы они его выиграли, то смогли бы выбирать своих соперников. В итоге Джерико выбил последнего на ринге  Данте Мартина из команды Top Flight, выиграв баттл-роял и тем самым заработав себе и MJF титульный матч на шоу Revolution. На эпизоде "Динамита" от 10 февраля, после нескольких недель растущей напряженности между MJF и Геварой, Гевара после закулисной стычки, напал на него в результате чего MJF получил кейфебную травму ребра. Позже на эпизоде, после победы MJF и Джерико над  командой The Acclamed (Энтони Боуэн и Макс Кастер) в командном матче, Гевара объявил о своем уходе из Внутреннего Круга.  В преддверии их матча на Revolution MJF и Джерико напали на отца Янг Баксов, Папу Бака, и окровавили его за кулисами, поклявшись отобрать у них командные титулы. Однако на данном шоу MJF и Джерико потерпели от них поражение. 
Вершина ( The Pinnacle) (2021–2022)

10 марта 2021 года на эпизоде "Динамита" MJF был исключен из Внутреннего Круга после того, как выяснилось, что он тайно планировал совершить в группе переворот. Однако позже он рассказал, что он вовсе создавал свою собственную группировку с Уордлоу, Шоном Спирсом, Талли Бланчардом и  командой FTR (Кэш Уилер и Дакс Харвуд), которые появившись яростно атаковали Внутренний Круг.  В итоге новоявленная группировка стала называть себя как "Вершина" (англ. The Pinnacle ).  И 5 мая на новом инаугурационном шоу промоушена Blood and Guts, Вершина победила Внутренний круг (Гевара сдался от имени Джерико, что результате чего "Вершина" выиграла матч).  З0 мая на шоу Double or Nothing "Вершина" проиграла "Внутреннему кругу" в матче по правилам давка на стадионе (англ.Stadium Stampede match) .  5 сентября на  шоу All Out MJF снова встретился с Джерико, в матче где на кону стояла карьера последнего. После ложной победы MJF, в которой судья Обри Эдвардс ошибочно засчитала удержание в пользу MJF, не увидев, что нога Джерико лежит на канате, матч был вновь возобновлен, где Джерико заставил MJF сдаться в "Стенах Иерихона", тем самым впервые в матче проиграв Джерико. 

На эпизоде Dynamite от 17 ноября MJF начал свою вражду с СМ Панком после того, когда Панк прервал его промо. 2 февраля 2022 года на эпизоде Dynamite MJF стал первым человеком, кто победил Панка в AEW, а также первым человеком, кто победил его в телевизионном матче с начиная 2014 года.  Во время матча, который проходил в родном городе Панка Чикаго, штат Иллинойс, MJF удержал Панка после того, как Уордлоу отвлек его внимание на ринге и вручил MJF его бриллиантовое кольцо Dynamite, которым им ударил Панка.  6 марта на шоу Revolution Уордлоу, у которого в декабре 2021 года начались трения с MJF,  фейстернулся предав MJF и помог Панку победить его в матче с собачьим ошейником, передав Панку его бриллиантовое кольцо Dynamite, которым затем Панк ударил им MJF.  18 мая на эпизоде Dynamite Уордлоу, в рамках ряда условий контракта, которые позволили ему матч с MJF, получил 10 ударов плетью от него.  На следующей неделе на эпизоде Dynamite Уордлоу выполнил последнее условие, которое гарантировало ему матч с MJF на предстоящем шоу Double or Nothing, победив Шона Спирса в матче стальной клетке, причем MJF выступал в качестве специального рефери и потерпел неудачу в своих попытках помешать Уордлоу в матче, даже после того, как Спирс случайно его нокаутировал;  если Уордлоу победит, то он будет официально освобожден от своего контракта с MJF, но ему было бы запрещено получить новый контракт от AEW, и он был бы обязан оставаться на работе в MJF, даже если бы он проиграл.  На Double or Nothing  MJF проиграл Уордлоу после десяти проведенных ему пауэрбомб, что стало его первым чистым поражением в одиночных поединках в AEW. 

Во время майского уик-кенда на шоу "During the Double" MJF на законных основаниях не показывал фан-фест. Это произошло по причине, прошедших после нескольких месяцев слухов о закулисной напряженной обстановки между ним и владельцем AEW Тони Ханом по поводу его контракта и размера оплаты, которую, по его мнению, он должен был получить, а также интервью с Ариэлем Хелвани,который он давал без разрешения руководства. На эпизоде Dynamite от 1 июня было его обрезанное шут-промо о том, что фанаты и Хан не уважают его.  Данный сегмент закончился тем, что MJF потребовал, чтобы Хан уволил его, назвав его "гребаным марком", после этих слов его микрофон отключается и ситуация быстро превратилась в коммерческий и комментаторы, не ссылаются на нее после перерыва. На следующий день его профиль с веб-сайта AEW был удален, а его товары были размещены на товарном сайте AEW как часть сюжетной линии. 
Мировой чемпион AEW (2022 - по настоящее время)
4 сентября MJF вернулся к программам AEW начиная с шоу All Out, где он выиграл лестничный матч под названием Casino Ladder match, войдя в него как участник в маске джокера, тем самым обеспечив себе в будущем тайтл-шот за Мировое чемпионство AEW, но не без помощи менеджера Стокли Хэтэуэя. Однако в конце шоу он все-таки официально был разоблачен как тот самый человек под маской, когда он выйдя на рампу и уставился на недавно нового коронованного Мирового чемпиона AEW CM Панка . 

14 сентября на эпизоде "Динамита" MJF представил свою новую фракцию под названием "Фирма", возглавляемую Стокли Хэтэуэем. Данная фракция рассматривалась как "Система поддержки" для MJF, и даже если они его не поддерживали, когда все члены Фирмы занимались своими делами.  Однако на эпизоде от 26 октября MJF подвергся нападению со стороны Фирмы после того, как он уволил Хэтэуэя за неподчинение его приказу не нападать на тогдашнего мирового чемпиона AEW Джона Моксли, потому что он хотел, чтобы на их титульном матче шоу Full Gear, Моксли выложился с ним на все 100%. 19 ноября на данном шоу MJF победил Моксли, использовав фирменный кастет Уильяма Ригала. Ригал бросил его на ринг для MJF, что помогло ему стать самым молодым мировым чемпионом AEW в истории компании.  На эпизоде Dynamite от 30 ноября MJF отказался от стандартного пояса мирового чемпиона AEW, назвав его мусором, и представил свою собственную версию, которую он назвал Triple-B, "Большой пояс Burberry".  Он имеет точно такой же дизайн, как и стандартный пояс; однако кожаный ремешок коричневого цвета выполнен в фирменном клетчатом узоре Burberry в тон фирменному шарфу Burberry от MJF.  Позже в этом сегменте MJF набросилась на Ригала, напав на него, в результате чего его доставили в ближайшую больницу, тем самым положив конец их партнерству. 
Стиль профессионального реслинга, личность и прием 
Персонаж Фридмана был описан газетой "Нью-Йорк Таймс" как "наполовину хил, наполовину инструмент... и отчасти подражатель хорошему парню".  Многие люди в рестлинг-индустрии хвалили MJF за его агрессивный образ хилла, в основном из-за его способности размывать кейфебные линии, часто оскорбляя фанатов и других непрофессиональных знаменитостей рестлинга в социальных сетях;  Дэшер Хэтфилд похвалил характер MJF, поскольку он может "ходить на краю, быть осторожным, чтобы люди не называли его расистом или гомофобом". Также его хвалили за профессионализм и мастерство, несмотря на его столь юный возраст, такие люди, как Джим Росс, Джим Корнетт и Крис Джерико. 

 Личная жизнь 
С середины 2020 года он встречается с художницей Наоми Розенблюм. 15 сентября 2022 года они объявили о своей помолвке в социальных сетях.

Фильмография
Фильм

Телевидение

 Титулы и достижения 

 AAW Wrestling
 Чемпион Наследия AAW (1 раз)
 All Elite Wrestling
 Обладатель бриллиантового кольца Dynamite (2019, 2020, 2021, 2022)
 Чемпион мира AEW (1 раз, действующий) 
 Победитель мужского Casino Ladder Match (2022)
Премия Dynamite  (1 раз)
Лучшая дуэль на микрофонах (2022) - 

 Alpha-1 Wrestling
 Чемпион A1 Outer Limits (1 раз)

 CBS Sports Открытие года (2019)

 Combat Zone Wrestling
 Чемпион CZW Wired (2 раза)
 Мировой чемпион CZW в тяжёлом весе (1 раз)

 DDT Pro-Wrestling
 Чемпион железных людей в хеви-металлическом весе (1 раз)

 Inspire Pro Wrestling
 Чемпион Inspire Pro Prestige (1 раз)
 Limitless Wrestling
 Чемпион Limitless Wrestling World (1 раз)
 Major League Wrestling
 Чемпион MLW в среднем весе (1 раз)
 Командный чемпион Мира MLW (1 раз) — с Ричардом Холлидэем
 Maryland Championship Wrestling
 Rage-TV чемпион MCW (1 раз)
 Pro Wrestling Illustrated № 16 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2022
 Вражда года (2021) — против Криса Джерико
 Самый ненавистный рестлер года (2021, 2022)
 Группировка года (2021) – с The Inner Circle
 Вражда года (2022) против Си Эм Панка
 Rockstar Pro Wrestling
 Чемпион American Luchacore (1 раз)
 Rockstar Pro Trios Championship (1 раз) — с Эйс Ромео 
 Xcite Wrestling
 Чемпион Xcite International (1 раз)
LDN Wrestling
LDN Capital Wrestling Championship (2 раза)Wrestling Observer Newsletter''
 Лучший на интервью (2021—2022)
 Самый харизматичный (2020, 2022)
Rockstar Pro Wrestling
American Luchacore Championship (1 раз)
Другие награды
Лучшее исполнение (2020) – за исполнение "Я и моя тень" с Крисом Джерико (награжден Уэсли Моррисом из "Нью-Йорк Таймс")

Примечания 

Комментарии

Ссылки

 
 Major League Wrestling profile
 Профиль MJF на сайте Cagematch.net
 Профиль MJF на сайте Wrestlingdata.com
 Профиль MJF на сайте Internet Wrestling Database

Рестлеры США